Поссельт — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Поссельт, Мориц Фёдорович (1804—1875) — российский историк, библиотекарь Императорской публичной библиотеки; биограф Ф. Лефорта.
 Поссельт, Эрнст Людвиг (1763—1804) — немецкий историк.